RBV steht für:

 Flugplatz Ramata, IATA-Code des Flughafens auf der Insel Ramata (Salomonen)
 Regensburger Bibliotheksverbund
 Resource-based View, eine Theorie zur alternativen Erklärung von Wettbewerbsvorteilen von Unternehmen
 Röntgenbildverstärker 
 Rotifer-Birnavirus, eine Virenart aus der Familie der Birnaviridae
 Rohrleitungsbauverband, Interessenvertretung von Rohrleitungsbauunternehmen 

Siehe auch:

RBV